Contea di Butler è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

Contea di Butler – Alabama
Contea di Butler – Iowa
Contea di Butler – Kansas
Contea di Butler – Kentucky
Contea di Butler – Missouri
Contea di Butler – Nebraska
Contea di Butler – Ohio
Contea di Butler – Pennsylvania